Příjmení Pietsch nese více různých osobností:

 Baltazar Pietsch (1600–1656) – český katolický kněz
 Boris Pietsch (* 1971) – německý herec
 Jiří Pietsch (1941–2013) – československý basketbalista

Externí odkazy